Тракийски култов комплекс може да се отнася за различни култови средища на древните траки на територията, която са населявали като:

 Тракийски култов комплекс при село Старосел
 Тракийски култов комплекс при село Ангел войвода
 Тракийски култов комплекс при село Долно Черковище

Вижте също 
 Тракийско светилище